Haselbach peut désigner : 
 Haselbach (Bavière), commune allemande de Bavière
 Haselbach (Thuringe), une commune allemande de Thuringe (arrondissement du Pays-d'Altenbourg
 Haselbach (Niederhollabrunn), un village de la commune de Niederhollabrunn, située en Basse-Autriche